Kamala ist ein weiblicher Vorname und (seltener) ein Nachname:

Vornamen
 Kamala Harris (* 1964), US-Vizepräsidentin
 „Kamela“ (1912/13–1929), ein angeblich von Wölfen aufgezogenes indisches Mädchen, siehe Kamala und Amala

Nachnamen
 Diodorus Kamala (* 1968), tanzanischer Politiker und Diplomat
 Kumari Kamala (* 1934), indische Schauspielerin und Tänzerin

Kamala bezeichnet ferner:

 einen ehemaligen britischen Automobilhersteller, siehe Kamala Cars England
 eine finnische Thrash-Metal-Band, siehe Kamala (Band)
 den Ringnamen des US-Wrestlers Jim Harris, siehe Kamala (Wrestler)
 eine Figur aus dem Roman Siddhartha von Hermann Hesse, siehe Siddhartha (Hesse)#Siddhartha bei den „Kindermenschen“
 die aus dem Kamalabaum gewonnene Droge Kamala, siehe Mallotus philippinensis#Verwendung
 einen Fluss durch Nepal und Indien, siehe Kamala (Bagmati)
 eine Kommune im Distrikt Kathu in Thailand, siehe Amphoe Kathu
 eine Stadt (Munizipalität) im Distrikt Dhanusha in der Provinz Nr. 2 in Nepal, siehe Kamala (Dhanusha)
 eine hinduistische Gottheit, siehe Kamala (Göttin)